Az 1977-es európai Formula–2-es bajnokság volt a sorozat tizenegyedik szezonja.

Versenynaptár

Megjegyzés:

A 3., 10. és 11. versenyen két futamot rendeztek.

A hatodik verseny eredetileg 73 körös lett volna, azonban a heves esőzés miatt a versenytáv végül lerövidült.

A 3. és 4. versenyt Formula–1-es pilóta nyerte, az ő nevük dőlttel szerepel.

Végeredmény

Fordítás

További információk
http://www.formula2.net/F277_Index.htm

Formula–2-es szezonok
F